Bruckberg puede hacer referencia a varios municipios alemanes:
Bruckberg, municipio del distrito de Ansbach, Baviera.
Bruckberg, municipio del distrito de Landshut, Baviera.